Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON Classic 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, jehož členky dohrály ve čtvrtfinále po porážce od Andrey Hlaváčkové a Lucie Hradecké.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený španělský pár Garbiñe Muguruzaová a Carla Suárezová Navarrová, který ve finále zdolal českou dvojici Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká výsledkem 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů.

Nasazení párů 
  Casey Dellacquová /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
 ' Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2015
WTA Tour 2015